Junquillos puede referirse a:
El nombre común de la planta Carex divulsa;
El nombre común de la planta Narcissus jonquilla.